L'adjectif « dionysiaque » peut faire référence au culte, aux fêtes, aux scènes, à l'iconographie, etc. qui se rattachent à Dionysos et, par extension, à un caractère, un comportement ou un état d'esprit.
 En philosophie, le terme dionysiaque, opposé à apollinien, peut faire référence au concept défini par Friedrich Nietzsche dans Naissance de la Tragédie.
 Les Dionysiaques sont un poème de Nonnos de Panopolis.
 Les Dionysiaques ou Dionysies étaient des fêtes célébrées en l’honneur de Dionysos.